Лас Алмендрас има више значења:

 Лас Алмендрас (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Алмендрас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Алмендрас (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Алмендрас (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Алмендрас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Алмендрас, Лас Ламинас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Алмендрас (Чавитес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику